Сидорово — деревня в Красногородском районе Псковской области России. Входит в состав Красногородской волости.

География 
Деревня находится в юго-западной части Псковской области, в зоне хвойно-широколиственных лесов, при автодороге , на расстоянии примерно 10 километров (по прямой) к востоку-северо-востоку (ENE) от посёлка городского типа Красногородск, административного центра района. Абсолютная высота — 91 метр над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, мягкий, с прохладной зимой и тёплым летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −7°С, температура самого тёплого (июля) — +17°С. Среднегодовое количество осадков — до 650 мм. Вегетационный период длится 120—130 дней в году.
Часовой пояс

История 
До 3 июня 2010 года населённый пункт входил в состав Граинской волости.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.

Примечания 

Населённые пункты Красногородского района